Futalognkosaurus dukei es la única especie conocida del género extinto Futalognkosaurus (arn "jefe gigante"+ gr. "lagarto") de dinosaurio saurópodo titanosauriano, que vivió a finales del período Cretácico, hace aproximadamente entre 93,5 y 85,8 millones de años, en el Coniaciense, en lo que hoy es Sudamérica.

Descripción 

El Futalognkosaurus es un saurópodo enorme con cola larga, cuello largo y cuerpo gigante. La especie tipo, Futalognkosaurus dukei, se estima con una longitud de 26 a 30 metros y un peso de 38 a 50 toneladas. El holotipo de la especie tipo , Futalognkosaurus dukei, se estimó originalmente en 32–34 metros de longitud. En 2008, este tamaño se redujo a 26 metros. Holtz lo estimó en 28 metros. Una estimación de Gregory S. Paul fue que Futalognkosaurus tenía una longitud máxima de 30 metros. Su peso se ha estimado entre 38 y 50 toneladas. Su cuello largo contenía 14 vértebras, y tenía más de un metro de profundidad en algunos lugares , debido a sus espinas neurales extremadamente altas que tenían una distintiva forma de "aleta de tiburón". Las caderas también eran extremadamente grandes y voluminosas, alcanzando un ancho de casi 3 metros.

Probablemente, como todos los saurópodos, tenía algún comportamiento del tipo gregario que les permitía tener una mayor seguridad ante los depredadores de su ecosistema, como el megarráptor. Se cree que estos titanosauroides vivieron hace unos 87 millones de años en un ambiente húmedo en el que abundaban lagos y lagunas con una gran variedad biológica.

Descubrimiento e investigación

Sus restos fósiles se encontraron en el Centro Paleontológico los Barreales en la provincia del Neuquén, en Argentina. Se rescataron tres ejemplares muy completos, un adulto y dos juveniles. El nombre del género proviene de la lengua de los mapuches, etnia que habita la zona, Mapudungun "futa" que significa "gigante" y "lognko" "jefe". Está basado en restos fósiles de tres especímenes, que juntos brindan el 70% del esqueleto. El equipo describió el hallazgo fósil como "el dinosaurio gigante más completo conocido hasta ahora". La ortografía temprana alternativa "Futalongkosaurus" se puede encontrar en algunos informes de prensa y en sitios web.

Clasificación
En su análisis filogenético, Calvo y colaboradores encuentran a Futalognkosaurus como un miembro de Titanosauridae o Lithostrotia, dependiendo de la definición que se use, estando cercanamente emparentado con Mendozasaurus y también, pero en menor medida, con el gigante Puertasaurus. De esta manera definen un nuevo clado que contiene a Futalognkosaurus y Mendozasaurus, su ancestro común y todos sus descendientes, al que llamaron Lognkosauria. Los autores encontraron que Malawisaurus debió pertenecer a u grupo hermano de este clado. Además de Futalognkosaurus otra fauna fue descubierta en el sitio de Futalognko, incluyendo dos taxones de sauropódos más sin describir, los especímenes de Megaraptor, Unenlagia y algunas tortugas pleurodira.

Filogenia
El siguiente cladograma muestra la colocación de Futalognkosaurus dentro de Titanosauria.

Referencias

Véase también 
 Anexo: Géneros válidos de dinosaurios

Enlaces externos 

 Futalognkosaurus en Argentour

Titanosauria
Dinosaurios del Cretácico
Dinosaurios de América del Sur
Animales extintos descritos en 2007